

Села:
 Гуменці — Волинська область, Ковельський район
 Гуменці — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район

Залізниця:
 Гуменці — залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці